2 miejscowości w Polsce:
 Dziunin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Mogielnica
 Dziunin – osada w Polsce położona w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Łobżenica